Храм Рождества Пресвятой Богородицы — действующий приходской храм деревни Глыбоцкое Гомельского района Гомельской области. Памятник архитектуры.

История 
Храм построен в центре деревни в 1849 году местным крестьянином Карпом Леоновичем Луцковым на собственные средства. Здание церкви было небольшое, с одним куполом и не вмещало всех верующих. В 1881 году храм был перестроен на средства церковные, общественные и пожертвования. Церковь стала на каменном фундаменте, с двумя куполами крытыми железом и подходила под большую вместимость прихожан. С постройки церкви богослужения шли в ней беспрерывно, кроме того времени, когда началась новая полоса сильнейших гонений на православную церковь и верующих. В начале коллективизации и организации в деревне Глыбоцкое колхоза «Пески» (1931 г.), по требованию местных партийцев и руководства колхоза, а также при поддержке районных властей было принято решения церковь закрыть. По закрытию церкви и кощунственному свержению крестов с храма и колоколов со звонницы, местные прихожанки разобрали большую часть икон и прочего по домам. Эти благочестивые люди сберегли все священные вещи, и после открытия храма вернули все в оный. Разрушен храм не был. В нём устроили сначала зерносклад, а позже клуб. Церковь действует и священники стремятся к духовному возрождению односельчан.

Священники 
 нач.1860-х-1867 священник Никодим Алексеевич Волотовский (???-1903)

 1868—1885 священник Петр Чистяков (???-31.07.1912)

 1885—1907 священник Павел Михайлович Воскресенский (???- 28.04.1907)

 1907—1914 священник Николай Павлович Воскресенский (???-20.07.1914)

 6.11 по 30.12.1914 — священник Григорий Подорванов (отрешен за неявку к приходу)

 7.01.1915 — ??? священник Александр Чудович

 ??? — 1924 священник Василий Филиппович Клиндухов (???-1924)

 1924—1929 священник Иван(Иоанн) Арфеев репрессирован.

 1929—1930 священник Тихон Ильич Приходько (1879-???) репрессирован.

 1930—1944 храм закрыт

 1944—1948 Иеромонах Ефросин (Емельян Герасимович Башлаков) (1870-???)

 1948—1960 священник Трофим Столяров

 1960—2007 священник Петр Филиппович Морозов (1934—2011)

 2007 −2012 приход был без настоятеля служили священники с соседних приходов.

 2012—2013 священник Николай Барсуков

 с 2013 священник Павел Харламов

Поощрения 
 Архипастырское благословения: 1 июля 1887 году Преосвященейший Сергий, Епископ Могилевский и Мстиславский преподал архипастырское благословения прихожанам Глубоцкой Рождества Богородицкой церкви, крестьянам: церковному старосте Иосифу Григорьевичу Борисенко, попечителю Сидору Павловичу Никитину и Якову Михайловичу Коваленкову за труды и заботы их по устройству приходского храма.

Высочайшая благодарность: На всеподданнейшем докладе исполняющего обязанности Синодального Обер-Прокурора, по донесением Его Преосвященства о том, что по случаю годовщины чудесного события 17 октября 1888 года (при крушении поезда чудом остались в живых император Александр Трейтий и его семья): Прихожане Глубоцкой Рождества Богородицкой церкви Гомельского уезда преобрели для этой церкви два киота с изображениям святых благоверного князя Александра Невского и великомученика Георгия, стоимостью каждый киот по 300 руб. Его Императорскому Величеству Александру III 10 октября 1893 года, благоугодно было Собственноручно начертать «БЛАГОДАРИТЬ»

 Благодарность Епархиального начальства: Крестьянину села Глубоцкое, Гомельского уезда Якову Коваленкову за устройство им за собственные средства в местной Рождества Богородицкой церкви жертвенника, украшенного вызолоченною резьбою и колоннами, и при нём двух икон Спасителя и Божей Матери стоимостью все 75 руб. От 1 июля 1896 года объявить Благодарность Епархиального начальства.

 Архипастырское благословения: 29 ноября 1903 года Преосвященейший Мисаил, Епископ Могилевский и Мстиславский преподал архипастырское благословения законоучителю церковно-приходской школы прихода Глубоцкой Рождества Богородицкой церкви, священнику Павлу Воскресенскому, за особенное усердное отношения к законоучительским обязанностям и по заведаванию церковно-приходской школой

Значимые визиты: 
 декабрь 1990 храм посетили Патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет, и секретарь Минского епархиального управления протоиерей Иоанн Хорошевич

 10 декабря 2014 г., в день празднования иконы Божией Матери «Знамение», почитаемый которой находится в храме, Преосвященнейший Стефан возглавил Божественную литургию.

 30 апреля 2015 г., в ходе своего визита в Гомельский районный благочинный округ, Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский, совершил чин освящения крестов.

 2 октября 2015 г. Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский возглавил Божественную литургию в храме. За богослужением Владыка совершил чин отпевания новопреставленного клирика Черниговской епархии протоиерея Вячеслава Орлова.

 7 декабря 2015 г., Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский, посетил приход в ходе своего визита в Гомельский районный благочинный округ.

 10 декабря 2019 г. в день празднования иконы Божией Матери «Знамение» Высокопреосвященнейший Стефан архиепископ Гомельский и Жлобинский совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в д. Глыбоцкое.

Архитектура и убранства храма 
Храм является историко-культурным наследием Республики Беларусь.

Здание деревянное на каменном фундаменте с каменной же колокольней. Утварь посредственная, а именно: на Святом Престоле облачений два, крест серебренный вызолоченный и медный тоже вызолоченный, Евангелие в медном бронзовом окладе. Дарохранительница медная посеребренная. На Святом жертвеннике: Дискос, Потир, Звездница, Ложица, ковшик с малым блюдцем серебренные, вызолоченные. Сосуд для освещения хлебов и водосвятная чаша медная. Священнических облачений: пять риз, три из них с полным прибором, набедренник, воздухов и покровцев три перемены(1881 г.)

В плане церковь симметричная, напоминает крест. До основного объёма прилегают крылья трансепта и бабинца. Над бабинцем поднимается звонница (восьмерик на четверику), завершенная небольшой восьмигранной крышей. Основной объём квадратный в плане, с высоким восьмигранным барабаном и куполом. Такие же купола с крестами возвышаются над алтарным и боковым фасадами.

В настоящее время в церкви ведутся ремонтные работы, начатые в 2015 году священником Павлом Харламовым (заменена кровля, кресты, проведен внутренний ремонт, поставлен новый бетонный забор, поддерживается порядок на территории).

См. также 
 Могилёвские епархиальные ведомости
 Гомельская и Жлобинская епархия

Литература 
 Книга Память Гомельского района Т.2, БЕЛТА г. Минск 1998 г. ISBN 985-6302-10-2
 Могилевские епархиальные ведомости, 1887 г. № 19|20
 Могилевские епархиальные ведомости, 1893 г. № 32
 Могилевские епархиальные ведомости, 1896 г. № 22
 Могилевские епархиальные ведомости, 1904 г. № 1|2
 Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін. — Мінск, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы, д. Глыбоцкое.
 Святыня деревни Глыбоцкое.

1849 год
Русские деревянные церкви
Глыбоцкое
Гомельский район
Глыбоцкое